Bozacı ist der Familienname folgender Personen:
 Ata Bozacı (* 1974), schweizerisch-türkischer Grafiker, Illustrator und Künstler
 Tolga Bozacı (* 1998), türkischer Eishockeytorwart